Adyacente, del latín adiăcens, es un adjetivo utilizado para nombrar a lo que se ubica en las cercanías de algún objeto o cosa. Dícese que lo adyacente es lo que está al lado, lo contiguo o aledaño. Por ejemplo: «Se ha equivocado, señorita, el Dr. José vive en el edificio adyacente», «La parcela adyacente pertenece a un millonario americano», «Las aulas adyacentes están vacías».

Usos del término

Gramática 
En gramática tradicional, se denomina «adyacente» (que en latín significa "que yace junto a") o, también, «modificador», al constituyente sintáctico del sintagma nominal, a la función sintáctica o a la oración que sirven de complemento de un sustantivo, por lo general un adjetivo calificativo, y matizan el núcleo sustantivo con el cual concierta el adyacente en género y número especificando o explicándolo en el seno del sintagma nominal: "La bondadosa viajera inglesa".
El adjetivo adyacente puede ir situado antes o después del sustantivo, y en esta función puede encontrarse también una proposición subordinada adjetiva equivalente: "La bondadosa viajera que había nacido en Inglaterra"
El adyacente puede hacer funciones también en una oración de relativo.

Matemática 
En matemáticas se refiere a los vectores que disponen de un lado y el vértice en común, y cuando sus otros lados resultan semirrectas opuestas, se conocen como vector adyacentes. Por sus características, vector adyacentes son suplementarios y consecutivos simultáneamente ya que equivalen a un ángulo de los denominados llanos (que miden 180°).
En la denominación de ángulos adyacentes pueden mencionarse a los ángulos complementarios (que suman 90°), ángulos suplementarios (que suman 180°), y los ángulos conjugados (que suman 360°).

Sintaxis